Байза (, ) — угорське та словацьке прізвище:

 Йожеф Байза (1804 — 1858) — угорський поет, письменник, редактор і театральний критик.
 Йозеф Ігнац Байза (1755 — 1836) — словацький католицький поет.

Словацькі прізвища
Угорські прізвища